Лев (Карл Людвиг) Фёдорович Го́льдбах (1793—1824) — российский ботаник, ученик Г. Ф. Гофмана.

Биография 
Сын профессора астрономии Московского университета Фридриха Гольдбаха.

Вместе с отцом в 1804 году прибыл в Москву, где воспитывался в университетском благородном пансионе; затем, с 1810 года, учился на медицинском факультете Московского университета. После окончания университета (1815), в 1816 году, защитил докторскую диссертацию, объектом исследований был род . В дополнение диссертации впоследствии он написал «Monographiae generis croci tentamen» (Мемуары Московского общества испытателей природы. — Т. V.).

Был определён, 10 ноября 1817 года, адъюнктом ботаники и фармакологии в Московскую медико-хирургическую академию; одновременно преподавал на физико-математическом отделении Московского университета. В 1819 году в звании адъюнкта был переведён на отделение врачебных или медицинских наук преподавателем естественной истории, применительно к медицине.

Написал сочинения: «Изображения растений, употребительных в медицине, сельском хозяйстве, художествах о ремеслах», к которому был приложен атлас растений, составленный на основании собранного им гербария по Московской губернии (в числе примерно 10 тысяч гербарных листов), вошедшего в состав университетского гербария . Гольдбах также составил «Catalog der Moskowischen Flora» (1820) с описанием 770 видов цветковых растений Московской губернии.

Его именем назван редкий род из числа крестоцветных — Goldbachia (Переломник), именно Goldbachia laevigata и Goldbachia toru losa — первый вид встречается в Poссии, второй — в Леванте. Также его именем названа лапчатка Гольдбаха (Potentilla goldbachii).

Примечания

Источники 
 Гольдбах, Лев Фёдорович в электронной репринтной энциклопедии «Русский биографический словарь А. А. Половцова»

Ссылки 
 Биография на сайте«Немцы России»
 

Ботаники России
Воспитанники московского университетского пансиона
Выпускники медицинского факультета Московского университета
Ботаники по алфавиту
Гербарий Московского университета